Rockstar bezeichnet:
 einen berühmten Rockmusiker, siehe dazu Star (Person)
 ein Lied der Band Nickelback aus dem Jahr 2005, siehe Rockstar (Nickelback-Lied)
 ein Lied des Musikers Post Malone aus dem Jahr 2017, siehe Rockstar (Post-Malone-Lied)
 einen Bollywoodfilm aus dem Jahr 2011 mit Ranbir Kapoor, siehe Rockstar (Film)
 einen amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2001, siehe Rock Star

Rockstar ist die Bezeichnung für:
 ein koffeinhaltiges Getränk von PepsiCo, siehe Rockstar Energy Drink
 einen PC- und Videospiel-Herausgeber, siehe Rockstar Games 
 ein Konsortium, das Patente der insolventen Firma Nortel aufgekauft hat, siehe Rockstar Consortium